30-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 26 по 28 августа 1953 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 70 спортсменов из 19 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого турнира был проведён 33-й чемпионат Европы.

Общий медальный зачёт чемпионата мира

Медалисты чемпионата мира

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Август 1953 года
Спорт в Швеции в 1953 году
Чемпионаты мира в Швеции